Diplomitoporus — рід деревних грибів родини Polyporaceae. Назва вперше опублікована 1970 року.

Класифікація 
До роду Diplomitoporus відносять 26 видів:

Примітки

Джерела 
 Domanski, S. 1970. Wood-inhabiting fungi of Bialowieza virgin forests in Poland. XIII. Two species of Diplomitoporus Doman., gen. nov. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 39:191-207 - P.191

Роди грибів
Трутовикові
Деревні гриби